Montanaro pode se referir a:
Montanaro - comuna italiana da região do Piemonte
José Montanaro Júnior - atleta de vôlei do Brasil, da chamada "geração de prata"
Refúgio del Montanaro, refúgio nos Apeninos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos